Die Football League One 2004/05 war die erste Spielzeit der Football League Two als vierthöchste englische Spielklasse hinter der Premier League, der Football League Championship und der Football League One sowie gleichzeitig die 13. Saison der dritthöchsten Spielklasse der Football League nach Einführung der Premier League im Jahr 1992.

Die drei bestplatzierten Vereine Yeovil Town, Scunthorpe United und Swansea City stiegen direkt in die Football League One auf. Die Vereine auf den Plätzen vier bis sieben ermittelten im Play-off-Modus den vierten Aufsteiger. Hierbei setzte sich der Southend United durch.

Kidderminster Harriers und Cambridge United stiegen in die National League und wurden in der folgenden Saison durch FC Barnet und Carlisle United ersetzt.

Abschlusstabelle

Play-off-Runde

Weblinks 
 English Football League Tables
 English Leading Goalscorers rsssf.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2004/05
2004/05